Coloborhynchus (« Museau rabougri ») est un genre éteint de ptérosaures qui a vécu à la fin du Crétacé inférieur, durant l'Albien, il y a environ , il est connu au Brésil, aux États-Unis et en Angleterre.

Description 
Coloborhynchus mesurait environ  de long,  d'envergure et pesait environ . Il possédait une crête arrondie sur le bout du museau large à sa base et mince vers le haut .

Alimentation 

Coloborhynchus avait un régime carnassier.

Habitat 
Il vivait sur le bord des falaises et sur les littoraux.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Criorhynchus clavirostris Owen, 1874 †
 Criorhynchus wadleighi (Lee, 1993) †

Selon  :
 Coloborhynchus capito (Seeley, 1870) †
 Coloborhynchus clavirostris Owen, 1874 †
 Coloborhynchus moroccensis (Mader & Kellner, 1999) †
 Coloborhynchus sedgwickii (Owen, 1859) †

Classification 
Comme de nombreux ptérosaures ornithocheiroïdes, Coloborhynchus a une histoire taxonomique compliquée. Les paléontologues l'ont tantôt distingué d'autres genres de ptérosaures, tantôt confondu avec eux.

Les espèces qui ont été considérées comme synonymes de Coloborhynchus par divers scientifiques comprennent :
 C. cuvieri (Bowerbank 1851) = Ornithocheirus sedgwicki (Newton 1888) = Pterodactylus cuvieri Bowerbank 1851 [aujourd'hui classé comme Cimoliopterus] ;
 C. sedgwicki (Owen 1859) = Ornithocheirus sedgwicki (Newton 1888) = Pterodactylus sedgwickii Owen 1859 [aujourd'hui classé comme Camposipterus] ;
 C. araripensis (Wellnhofer 1985) = Santanadactylus araripensis Wellnhofer 1985 aujourd'hui considéré comme nomen dubium ;
 ? C. robustus (Wellnhofer 1987) = Tropeognathus robustus Wellnhofer 1987 [aujourd'hui considéré comme nomen dubium] ;
 C. wadleighi Lee 1994 [aujourd'hui classé comme Uktenadactylus] ;
C. moroccensis (Mader & Kellner 1999) = Siroccopteryx moroccensis Mader & Kellner 1999
 C. piscator (Kellner & Tomida 2000) = Anhanguera piscator Kellner & Tomida 2000 ;
 C. spielbergi Veldmeijer 2003 [aujourd'hui classé sous le nom de genre Maaradactylus].

Notes et références

Références taxinomiques

Liens externes 
 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Reptile préhistorique d'Amérique du Sud
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Reptile préhistorique d'Europe
Taxon fossile décrit en 1874